Degucie ist der Name zweier polnischer Orte:
 Degucie (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Dagutschen, 1938 bis 1945 Zapfengrund, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Degucie (Sejny), Dorf im Powiat Sejneński, Woiwodschaft Podlachien